Адмирал Генри Джон Четвинд-Толбот, 18-й граф Шрусбери, 3-й граф Толбот, 18-й граф Уотерфорд (; 8 ноября 1803 — 4 июня 1868) — британский флотоводец и консервативный политик. С 1826 по 1849 год носил титул учтивости — виконт Ингестре.

Ранняя жизнь 
Родился 8 ноября 1803 года. Второй сын Чарльза Четвинда-Толбота, 2-го графа Толбота (1777—1849), от брака с Фрэнсис Томазин Ламберт (до 1785—1819), дочерью Чарльза Ламберта.

23 мая 1826 года после смерти своего старшего брата, Чарльза Четвинда-Толбота, виконта Ингестре (1802—1826), Генри стал носить титул виконта Ингестре.

10 января 1849 года после смерти своего отца, Чарльза Четвинда-Толбота, 2-го графа Толбота, Генри Джон Четвинд-Толбот унаследовал титулы 3-го графа Толбота, 3-го виконта Ингестре и 5-го барона Толбота.

В 1860 года после длительного и дорогостоящего судебного процесса в Палате лордов Генри Джон Четвинд-Толбот, 3-й граф Толбот, унаследовал титулы и поместья (в том числе и Алтон-Тауэрс) после смерти своего дальнего родственника, Бертрама Артура Толбота, 17-го графа Шрусбери (1832—1856), став 18-м графом Шрусбери, 18-й графом Уотерфорд и 18-м лордом-стюардом Ирландии.

Военная карьера 
Генри Толбот поступил на службу в королевский военно-морской флот в 1817 году. Получил чины лейтенанта в 1824 году и коммандера в 1826 году. В 1827 году он участвовал в Наваринском сражении, был отправлен вице-адмиралом Эдвардом Кодрингтоном в Лондон с донесением о победе. Вскоре он был произведён в капитаны. 9 марта 1831 года, его отец, лорд-лейтенант графства Стаффордшир, назначил его лейтенантом стаффордширских йоменов. 2 июня 1832 года отец назначил его подполковником милиции графства Стаффордшир, вышел в отставку с этой должности в начале 1846 года.

Генри Джон Четвинд-Толбот стал контр-адмиралом в 1854 году, в 1861 году — вице-адмиралом, а в 1865 году был произведён в адмиралы.

Виконт Ингестре, заседая в Палате общин Великобритании, был ведущим сторонником морского изобретателя Самуэля Альфреда Уорнера.

Политическая карьера 
Виконт Ингестре впервые был избран в Палату общин как один из двух представителей от Хартфорда в 1830 году. В мае следующего 1831 года он вновь был избран в парламент от города Арма, занимал депутатское место до августа 1831 года, а затем представлял в Палате общин город Дублин. В 1832 году он вновь был избран в парламент от Хартфорда. Однако по петиции 1833 года выборы были объявлены недействительными. В 1837 году он вернулся в Палату общин как один из двух представителей от Южного Стаффордшира. Это депутатское место он занимал, пока не стал преемником своего отца в качестве 3-го графа Толбота в 1849 году. После ввода в Палату лордов Великобритании он служил в 1852 году в качестве лорда в ожидании в правительстве графа Дерби (хлыст в палате лордов). С 1858 по 1859 год граф Толбот занимал должность капитана почетного корпуса джентльменов. В 1858 году он был приведен к присяге в Тайный Совет.

Семья 
8 ноября 1828 года Генри Джон Четвинд-Толбот, тогда носивший титул лорда Ингестре, женился на леди Саре Элизабет Бересфорд (10 ноября 1807 — 13 октября 1884), дочери Генри Бересфорда, 2-го маркиза Уотерфорда (1772—1826), и Сьюзан Карпентер (ум. 1827). У супругов было четыре сына и четыре дочери:

 Чарльз Джон Четвинд Четвинд-Толбот, 19-й граф Шрусбери (13 апреля 1830 — 11 мая 1877), преемник отца.
 Леди Виктория Сьюзан Четвинд-Толбот (27 февраля 1831 — 8 июня 1856), умерла незамужней
 Адмирал Достопочтенный Уолтер Сесил Карпентер (27 марта 1834 — 13 мая 1904), депутат Палаты общин от графства Уотерфорд (1859—1865)
 Леди Констанс Гарриет Махонеза Четвинд-Толбот (15 июня 1836 — 10 октября 1901), жена с 1857 года Уильяма Шомберга Роберта Керра, 8-го маркиза Лотиана (1832—1870)
 Леди Гертруда Фрэнсис Четвинд-Толбот (21 мая 1840 — 30 сентября 1906), с 1874 года жена Джорджа Роберта Чарльза Герберта, 13-го графа Пембрука (1850—1895)
 Достопочтенный Сэр Реджинальд Артур Джеймс Четвинд-Толбот (11 июля 1841 — 15 января 1929), депутат Палаты общин от Стаффорда (1869—1874) и губернатор штата Виктория (1904—1908)
 Леди Аделаида Четвинд-Толбот (8 июля 1844 — 16 марта 1917), жена с 1868 года Адельберта Браунлоу-Каста, 3-го графа Браунлоу (1844—1921)
 Достопочтенный Альфред Четвинд-Толбот (14 сентября 1848 — 9 мая 1913), женат с 1882 года на достопочтенной Эмили Августе Луизе де Грей (1852—1912), дочери Томаса де Грея, 5-го барона Уолсингема.

Лорд Шрусбери скончался в июне 1868 года в возрасте 64 лет. Его титулы унаследовал его старший сын, Чарльз Четвинд-Толбот, виконт Ингестре, ставший 19-м графом Шрусбери. Графиня Шрусбери пережила своего мужа на шестнадцать лет и скончалась в октябре 1884 года в возрасте 76 лет.

Ссылки 
 Henry John Chetwynd-Talbot, 18th Earl of Shrewsbury
 O’Byrne, William Richard (1849). «Wikisource link to Chetwynd, Henry John». Wikisource link to A Naval Biographical Dictionary. John Murray. Wikisource.
 Hansard 1803—2005: contributions in Parliament by the Earl of Shrewsbury

Толботы
Члены Тайного совета Великобритании
Графы Толбот
Графы Шрусбери
Пэры Англии
Пэры Великобритании
Пэры Ирландии
Графы Уотерфорд
Члены парламента Соединённого королевства (1847—1852)
Члены парламента Соединённого королевства (1841—1847)
Члены парламента Соединённого королевства (1837—1841)
Члены парламента Соединённого королевства (1832—1835)
Члены парламента Соединённого королевства (1830—1831)
Адмиралы Великобритании